Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1970 — 8-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 26 апреля по 5 июня 1970 года. Трофей во второй раз подряд завоевал мексиканский клуб «Крус Асуль».

Зональный этап

Североамериканская зона

Центральноамериканская зона

Первый раунд

Группа A

Группа B

Второй раунд

Карибская зона 

|}

Финал 

 Саприсса и  Трансвааль отказались играть с  Крус Асуль.  Крус Асуль автоматически получил Кубок.

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1970
1970 год в футболе